Stob Bàn ist der Name folgender Berge:

 Stob Bàn (Grey Corries), 977 Meter hoher Berg in Schottland
 Stob Bàn (Mamores), 999 Meter hoher Berg in Schottland